Kapliczka św. Jana Nepomucena w Toruniu – nieistniejąca figura patrona dobrej spowiedzi i spowiedników w Toruniu.

Lokalizacja 
Kapliczka znajdowała się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Mokre, w sąsiedztwie Spirytusowni (obecnie Toruńskie Wódki Gatunkowe), dawnych Młynów Richtera oraz dworca kolejowego Toruń Wschodni.

Historia 
Kapliczka nieznanego autorstwa oraz fundatora pochodziła z I poł. XIX wieku i pierwotnie znajdowała się we wsi Stawki (obecnie lewobrzeżna dzielnica Torunia), na terenach zalewowych Wisły. Według tradycji ludowej figurka świętego miała chronić wieś od powodzi. W 1857 roku w wyniki budowy dworca kolejowego została ona przeniesiona do wsi Mokre (dziś także dzielnica Torunia). Jej budową w nowej lokalizacji, u zbiegu ulic: Kościuszki, Olbrachta i Rubinkowskiego zajął się właściciel majątku na Mokrem, Walenty Karpiński. Kapliczka stała się wówczas miejscem kultu dla katolickich mieszkańców wsi. Odbywały się przy niej m.in. nabożeństwa majowe oraz ku czci św. Jana. Kapliczkę rozebrano podczas rozbudowy ul. Kościuszki na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, natomiast sama figurka św. Jana Nepomucena trafiła do kapliczki na terenie kościoła Chrystusa Króla w Toruniu.

Charakterystyka 
Kapliczka na Mokrem, jak wiele innych kapliczek słupowych, była murowana, jasno otynkowana, a w jej górnej części znajdowała się nisza na figurę świętego.

Zobacz też 
 Pomniki w Toruniu

Przypisy 

Kapliczki przydrożne w Toruniu
Nieistniejące obiekty budowlane w Toruniu